Tales From The Brothers Gibb es un álbum compilatorio que incluye los éxitos más grandes de los Bee Gees, desde su primer disco oficial en 1967 hasta los últimos temas de 1989. Es la compilación más grande en cuanto a la cantidad de canciones contenidas: en total seis LP y cuatro CD ordenados cronológicamente. Además este álbum incluye algunos temas extraídos de la gira One for All Tour de 1989.

Lista de canciones (Edición LP)

Lista de canciones (Edición CD) 

Álbumes recopilatorios de 1990
Álbumes recopilatorios de Bee Gees